Sneek (stad), een Nederlandse stad
Sneek (gemeente), een voormalige Nederlandse gemeente
VV Sneek Wit Zwart, een voetbalvereniging uit Sneek
Sneek (schip, 1666), een schip dat meedeed aan de Tweedaagse Zeeslag
Sneek (strip), een strip van Gerrit de Jager
 het antireclamebureau van de Amsterdamse provo Rob Stolk
Sneeker Mixed Hockey Club, de hockeyclub van Sneek